Das Monte-Carlo Rolex Masters 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 19. April 2009 im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Im Einzel gewann Rafael Nadal das Turnier durch einen Finalsieg über den Serben Novak Đoković zum fünften Mal in Folge. Er gewann mit 6:3, 2:6, 6:1 und feierte damit seinen 34. Karrieretitel. Im Doppel gewannen im Vorjahr Nadal und Tommy Robredo. Lediglich Robredo trat erneut an und schied früh aus. Im Finale siegten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić mit 6:4, 6:1 gegen Bob und Mike Bryan und damit ihren ersten gemeinsam Titel in Monte Carlo. Für Nestor war es der erste Titel überhaupt in Monte Carlo während es für Zimonjić bereits der dritte Titel nach 2004 und 2005 war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.227.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 11. April 2009 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 89 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin